Da’an () – dzielnica () miasta wydzielonego Tajpej na Tajwanie. Znajduje się we wschodniej części miasta.

Populacja dzielnicy Da’an w 2016 roku liczyła 311 506 mieszkańców – 165 889 kobiet i 145 617 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 120 518, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,58 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Tajpej